Alan Hardaker (1912–1980), personnalité anglaise du football,

Julie Hardaker (1960- ), personnalité néo-zélandaise
Sara Hardaker (1975- ), joueur britannique de badminton
Zak Hardaker (1991- ), joueur britannique de rugby